Ósumi může být:

místopisné jméno
 Provincie Ósumi – stará japonská provincie
 Ósumi (poloostrov) – poloostrov v prefektuře Kagošima na jihu ostrova Kjúšú
 Ósumi (průliv) – průliv u jižního pobřeží ostrova Kjúšú
 Ósumi (souostroví) – souostroví u jižního pobřeží ostrova Kjúšú

příjmení
 Mineo Ósumi (1876–1941) – admirál japonského císařského námořnictva a politik
 Jošinori Ósumi (* 1945) – japonský buněčný biolog, nositel Nobelovy ceny 

jiný význam
 Ósumi (satelit) – první japonský satelit
 Třída Ósumi – třída vojenských lodí japonských námořních sil sebeobrany typu Amphibious Transport Dock
 Ósumi (LST-4001) – první jednotka třídy Ósumi

Rozcestníky - místopisné jméno